Płomykówka galaretowata (Tremiscus helvelloides) – grzyb jadalny, gatunek należący do rodziny trzęsakowatych
 Płomykówka zwyczajna, płomykówka (Tyto alba) – sowa z rodziny płomykówkowatych